Die 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1976/77 war die siebzehnte Saison der 1. Amateurliga in Nordwürttemberg. Die Meisterschaft gewann der SSV Ulm 1846 mit drei Punkten Vorsprung vor Neuling SB Heidenheim. In der Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-Bundesliga belegte der SSV Ulm 1846 nur den dritten Platz und verpasste damit den Aufstieg.

Der VfR Aalen, die Sportfreunde Schwäbisch Hall und die SKV Rutesheim stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1976/77

Fußballsaison 1976/77
1976